Donington bezeichnet:

 ein Dorf in Lincolnshire, England, siehe Donington (Lincolnshire)
 ein Dorf in Lincolnshire, England, siehe Donington on Bain
 eine Stadt in Leicestershire, England, siehe Castle Donington
 eine Motorsport-Rennstrecke in Leicestershire, England, siehe Donington Park

Donington ist der Name von
 Robert Donington, britischer Musikwissenschaftler